Ganding kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ganding, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ganding, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar